

Sigle 
 In ecologia, POP o POPS è la sigla che identifica un inquinante organico persistente
 In medicina, POP o POPS è la sigla che identifica la pillola progestinica, dall'inglese Progestogen-only pill

Personaggi immaginari 
 Pops – personaggio della serie animata Johnny Bravo
 Pops – personaggio dei Muppet